Wagner kan som auktorsnamn betyda:

 Eduard Wagner  (1896–1978) Tysk entomolog specialiserad på skinnbaggar. 
 Florence Signaigo Wagner
 Johann Andreas Wagner
 Julij Nikolajevitsch Wagner
 Kurt Wagner
 Moritz Wagner
 Nicolaus Wagner
 Rüdiger Wagner
 Rudolf Wagner
 Wladimir Alexandrowitch Wagner
 Warren Herbert Wagner
 Warren Lambert Wagner

Robotskapade auktorsförkortningar